Кубок Гордона Беннетта — соревнования на приз, учреждённый Гордоном Беннеттом, владельцем газеты New York Herald:
 Кубок Гордона Беннетта — авиационные соревнования (проводились с 1909 по 1920 г.г.);
 Кубок Гордона Беннетта — соревнования воздушных шаров;
 Кубок Гордона Беннетта — автомобильные гонки;
 Кубок Гордона Беннетта — гонки на яхтах.